Marion Schneider (verheiratet Schneider-Meyer; * 16. Mai 1945 in Frechen) ist eine deutsche Autorin, Dozentin und Fremdenführerin.

Marion Schneider studierte Germanistik, Geschichte, Philosophie und Kunstgeschichte in Köln. Sie arbeitete als Gymnasiallehrerin und an der Universitätsbibliothek Köln. Außerdem war sie als Journalistin und in der Erwachsenenbildung tätig sowie als Dozentin für die Fachsprache Wirtschaft.
Sie war auch Leiterin einer Sprachenschule und eines Groß-Kundenvertriebs.

Beim Aufbau der China-Abteilung einer Weiterbildungsgesellschaft sammelte sie mit ihren China-Aufenthalten über 17 Jahre einen Schatz an Erfahrungen, durch den sie einen Ruf als Asienspezialistin erlangte. So beriet sie große deutsche Unternehmen bei deren Kooperation mit China.

Ein Film mit dem Titel „Mit elf allein in China“ von Stephan Köster und Uli Franz aus dem Jahr 1995 über den einjährigen Aufenthaltes ihres jüngsten Sohnes David als erstes deutsches Kind im chinesischen Kloster Shaolin war die Grundlage für ihr Buch zum gleichen Thema.

Die Autorin ist eine Mutter von fünf Kindern. Sie lebt und arbeitet als literarische Lektorin, Referentin, Dozentin und freie Autorin in Köln.

Werke 
 Ein Jahr im Kungfu-Kloster Shaolin. Herder, Freiburg u. a. 1997. Neuauflage: Schirner, Darmstadt 2007, ISBN 3-89767-519-6.

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 Website von Marion Schneider

Autor
Person (Frechen)
Deutscher
Geboren 1945
Frau